Замбезия — провинция в Мозамбике.
 «Замбезия» — полнометражный мультфильм производства ЮАР.
 (1242) Замбезия — небольшой астероид главного пояса, который был открыт 28 апреля 1932 года.

См. также